Termenul „Fast Forward” se poate referi la:

 Fast Forward, un serial muzical TV, moderat de  Nkechi Madubuko, iar ulterior de Charlotte Roche (vezi: Premiul Adolf Grimme)
 Fast Forward (roman din 1995) scris de ‪Judy Mercer‬.
 Fast Forward (Album) al trupei muzicale Band Spyro Gyra
 O fostă formație de rock, din Canada
Fast Forward Award, un premiu austriac în domeniul economiei.
Fast Forward (film din 1985), cu Sidney Poitier (vezi:Listă de filme muzicale). 
Fast Forward (serial), australian din anii 1990 
fast-forward în engleză: de a merge mai departe, se referă la butoanele audio, video sau de la calculator la o înregistrare cu o viteză mai mare decât cea la care ar fi, de obicei de redat. (vezi:Talkboy)